Сэм Ри́верс:
 Риверс, Сэм (1923—2011) — американский джазовый музыкант, исполнитель фри-джаза, саксофонист, мультиинструменталист.
 Риверс, Сэм (род. 1977) — американский музыкант, басист группы Limp Bizkit.